McMullen steht für:

 McMullen County, County im Bundesstaat Texas, Vereinigte Staaten
 McMullen (Alabama), Ort im Pickens County
 The Brothers McMullen, Originaltitel von Kleine Sünden unter Brüdern, US-amerikanischer Spielfilm (1995)

McMullen ist der Familienname folgender Personen:
 Adam McMullen (1872–1959), US-amerikanischer Politiker
 Chester B. McMullen (1902–1953), US-amerikanischer Politiker
 Curtis McMullen (* 1958), US-amerikanischer Mathematiker 
 Edward McMullen (* 1925), US-amerikanischer Diplomat
 Fayette McMullen (1805–1880), US-amerikanischer Politiker
 George McMullen (* ≈1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jay McMullen (1921–2012), US-amerikanischer Journalist 
 Paul McMullen (1972–2021), US-amerikanischer Leichtathlet
 Peter McMullen (* 1942), britischer Mathematiker
 Richard C. McMullen (1868–1944), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Delaware
 Rodney McMullen, US-amerikanischer Manager
 Sean McMullen (* 1948), australischer Science-Fiction-Autor
 Tara Correa-McMullen (1989–2005), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 MacMullan
 McMullan
 MacMullen
 McMullin